Сент-Круа́-Валле́-Франсе́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 65 км на північ від Монпельє, 45 км на південний схід від Манда.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 141 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 304,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро муніципалітету Сент-Круа-Валле-Франсез
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа-Валле-Франсез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лозер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лозер